Вокша:

 Вокша — река в России, приток Кишни.
 Вокша — село в Метохии ().

Примечания